Ola puede referirse a:
 Ola, ondas que se desplazan por la superficie de mares y océanos, puestas en marcha por el viento.
 Ola, cambio repentino en la temperatura de una región.
 "La ola", fenómeno que ocurre entre los asistentes de eventos deportivos, y ocasionalmente en otros eventos masivos.
 "La ola", película alemana de 2008.
 La Tercera Ola, experimento en que se basa dicha película.
 La tercera ola, libro publicado en 1979 por Alvin Toffler.
 Ola, ciudad de Huesca (España).
 Ola, nombre artístico del cantante sueco Ola Svensson.
 Simeón Ola, general filipino.
 Ola, localidad española de la Comunidad Foral de Navarra perteneciente al municipio de Basaburúa Mayor y al concejo de Oroquieta-Erviti.
 Ola, localidad de Arkansas, Estados Unidos.
 OLA - "Oficina Latinoamericana de Arquitectura", empresa de arquitectura chilena.